Kitajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kitajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 734809-168619), sjö i Jokkmokks kommun,  (64,4 ha)
Kitajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 734980-169163), sjö i Jokkmokks kommun,  (26,5 ha)
Kitajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 736142-171190), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,75 ha)
Kitajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 736231-167755), sjö i Jokkmokks kommun,  (16,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn